Università Loránd Eötvös – università storica di Budapest, fondata nel 1635 e intitolata al fisico Loránd Eötvös nel 1950
 Università Corvinus di Budapest (Budapesti Corvinus Egyetem) – università fondata nel 1948, specializzata nell'insegnamento delle scienze economiche e manageriali